Ну́рденстам () — шведская фамилия

Известные представители:
 Нурденстам, Бертиль (род. 1936) — шведский ботаник.
 Нурденстам, Иван Иванович (1802—1882) — генерал от инфантерии, Ставропольский и Нюландский губернатор.
 Нурденстам, Сара (род. 1983) — норвежская пловчиха.
 Нурденстам, Стина (род. 1969) — шведская певица, композитор и музыкант.